Název Petrovský potok má více vodních toků:

 Petrovský potok (přítok Ipľu) – levostranný přítok Ipľu na Slovensku v okrese Lučenec
 Petrovský potok (přítok Ohře) – pravostranný přítok Ohře v okrese Karlovy Vary
 Petrovský potok (přítok Uhu) – pravostranný přítok Uhu na Slovensku v okrese Sobrance a na Ukrajině v Užhorodském rajónu Zakarpatské oblasti
 Petrovský potok (přítok Zázrivky) – pravostranný přítok Zázrivky na Slovensku v okrese Dolný Kubín